Kavaklí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lefkónas, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar